Biológia
havasszépe, latin neve rhododendron, virág
Borzas havasszépe, (latinul rhododendron hirsutum), virág
Azálea (növényfaj), (latinul Rhododendron simsii)
Rhododendronrigó, madárfaj
Rhododendron berkiposzáta, madárfaj
Földrajz
Rhododendron, település az USA Oregon államában